Talao – re presente mella mitologia greca 
 Santa Domenica Talao – comune dell'ato cosentino 
 Torre Talao – torre costiera sita nel comune di Scalea